Данная статья посвящена сравнению чипсетов, производимых компанией Nvidia.

nForce

Северные мосты

Южные мосты

nForce2

Северные мосты

Южные мосты

nForce3 
Контроллер памяти интегрирован в ЦПУ, поэтому тип и частота поддерживаемой памяти зависит от установленного ЦПУ.

nForce4

Для процессоров AMD

Для процессоров Intel

Серия nForce 500

Для процессоров AMD

Серия nForce 600 (также известна как серия GeForce 7 mGPU)

Для процессоров AMD

Для процессоров Intel

nForce 700

Для процессоров AMD

Для процессоров Intel

nForce 900

Для процессоров AMD

Ссылки 
 Product Comparison Chart — Nvidia nForce for AMD — Desktop 
 Product Comparison Chart — Nvidia nForce for Intel — Desktop 
 NVIDIA based motherboards for Intel — Desktop 
 NVIDIA based motherboards for AMD — Desktop 

Чипсеты Nvidia